Анастасия Петровна Добромыслова (26 сентября 1984, Калинин) — российская дартсменка, Заслуженный мастер спорта России (2013), в сборной России с 1999 года.

Чемпионка мира 2008, 2012 и 2013 годов, чемпионка мира в парном разряде 2007 года,  обладательница Кубка Европы среди юниоров 1999 года. Неоднократная победительница серий международных турниров, среди которых победа на открытом чемпионате Голландии, открытом чемпионате Бельгии, открытом чемпионате Шотландии. В российском дартсе является самым титулованным игроком: в её активе 25 золотых медалей чемпионата России в различных дисциплинах.

Биография 
Родилась в Калинине (ныне Тверь). В 11 лет девочку заметил Евгений Ермаков, который предложил ей заняться дартсом. Добромыслова занималась в секции два года, а после смерти тренера перешла к его дочери Елене Шамаевой.

Первый успех пришёл спустя четыре месяца тренировок: Добромыслова выиграла открытый чемпионат Твери. В 14 лет стала двукратной чемпионкой России, победив в личном и командном зачётах (вместе с Марией Фадеевой). С 1999 по 2005 годы была бессменной чемпионкой России в личном зачёте.

В 2001 году Добромыслова переезжает в Нидерланды, чтобы продолжить спортивную карьеру. Спустя несколько месяцев после переезда она выиграла World Masters Girls и WDF Europe Youth Cup.

Приказом министра спорта от 2 декабря 2013 года Анастасии Петровне Мартин присвоено почётное спортивное звание заслуженный мастер спорта России.

Личная жизнь 
Замужем за британским дартсменом Тони Мартином (1981), который был участником чемпионата мира по версии BDO в 2005 году. В феврале 2017 года родился сын Джозеф, причем еще в январе Анастасия выступала на чемпионате мира, дойдя до полуфинала. Семья Добромысловой живёт в городе Элсмир Порт, Великобритания.

Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «культурология». Поддерживает футбольный клуб «Ливерпуль», увлекается кикбоксингом.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Твери
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 26 сентября
Дартсмены России
Чемпионы мира по дартсу
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники РГГУ